Эриберто Эрреру часто путают с аргентинским тренером Эленио Эррерой

Эриберто Эррера Удрисал (; ) — парагвайский и испанский футболист и тренер.

Карьера 
Свою карьеру Эррера начал на родине в Парагвае, выступая за клубы «Териэнте Фарико» и Насьональ из Асунсьона, а также за сборную Парагвая, за которую последний раз Эррера выступал в 1953 году на победном чемпионате Южной Америки в 1953 году, там Эррера был признан лучшим игроком турнира. В 1953 году Эррера приехал в Испанию, где выступал за «Атлетико Мадрид», в Испании Эррера провёл 1 матч за сборную этой страны, 10 марта 1957 года в квалификации к чемпионату мира против сборной Швейцарии, игра завершилась со счётом 2:2.

По окончании карьеры игрока, Эррера стал тренером, работая с различными командами Испании и Италии, самым успешным тренерским опытом Эрреры стали годы руководства им клубом «Ювентус», с которым парагваец выиграл чемпионат Италии в 1967 году и кубок Италии в 1965 году.

Достижения

Командные 
 Чемпион Южной Америки (1): 1953
 Обладатель Кубка Италии (1): 1964/65
 Чемпион Италии (1): 1966/67

Личные 
 Лучший игрок чемпионата Южной Америки: 1953

Примечания

Ссылки 
 Профиль на juventus1897.it
 Профиль на inter.it
 Профиль на sportec.es

Футболисты Парагвая
Футболисты Испании
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Футбольные тренеры Парагвая
Футбольные тренеры Испании
Тренеры сборной Парагвая по футболу
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Тенерифе»
Тренеры ФК «Гранада»
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Сампдория»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Лас-Пальмас»
Тренеры ФК «Валенсия»